Теорема Абеля может означать:
 Теорема Абеля и обратная к ней Теорема Абеля — Таубера, относящиеся к теории степенных рядов.
 Биномиальная теорема Абеля из области комбинаторики.
 Теорема Абеля о неразрешимости уравнений в радикалах (теорема Абеля-Руффини) — теорема о невыразимости в радикалах корней уравнений степени, не меньшей .

См. также 
 Абель, Нильс Хенрик#Объекты, названные в честь Абеля